Aira (geslacht) of dwerghaver, een grassengeslacht 
Aira, een stad in de Japanse prefectuur Kagoshima.
 Aira-caldera, een caldera (krater) in het zuiden van het Japanse eiland Kyūshū.